Золотая лихорадка — многозначное словосочетание.

 Золотая лихорадка — массовая неорганизованная добыча золота.

Наиболее известные золотые лихорадки:
 Бразильская золотая лихорадка
 Золотая лихорадка в Сибири
 Калифорнийская золотая лихорадка
 Золотая лихорадка в Виктории
 Клондайкская золотая лихорадка

Другие значения:
 «Золотая лихорадка» — комедия Чарли Чаплина.
 Золотая лихорадка (телеигра)
 Золотая лихорадка (телепередача)
 «Золотая лихорадка» — телепередача о музыкальной ностальгии на Муз-ТВ.